Argentinië:
San Carlos (Mendoza), een plaats in departement San Carlos in de provincie Mendoza
San Carlos (Salta), een plaats in de provincie Salta
San Carlos (departement van Mendoza), een departement van de provincie Mendoza
San Carlos (departement van Salta), een departement van de provincie Salta
San Carlos Minas, een plaats in de provincie Córdoba
San Carlos de Bolívar, een plaats in de provincie Buenos Aires

Belize:
San Carlos (Belize), een stad in Belize

Chili:
San Carlos (Chili), een stad in de regio Biobío

Colombia:
San Carlos (Antioquia), een gemeente in departement Antioquia
San Carlos (Córdoba), een gemeente in departement Córdoba
San Carlos de Guaroa, een gemeente in departement Meta

Costa Rica:
San Carlos (kanton), een kanton van de provincie Alajuela
San Carlos (San José), een deelgemeente in de provincie San José

El Salvador:
San Carlos (El Salvador), een gemeente in het departement Morazán

Falklandeilanden
San Carlos (Falklandeilanden), een plaats op de Falklandeilanden

Filipijnen:
 San Carlos (Negros Occidental), een stad in de provincie Negros Occidental
 San Carlos (Pangasinan), een stad in de provincie Pangasinan

Nicaragua:
San Carlos (Nicaragua), een stad in het departement Río San Juan

Spanje:
San Carlos del Valle, een gemeente in de provincie Ciudad Real

Uruguay:
San Carlos (Uruguay), een stad in het departement Maldonado

Venezuela:
San Carlos (Venezuela), een stad in de staat Cojedes

Verenigde Staten:
San Carlos (Arizona), een plaats in de staat Arizona
San Carlos (Californië), een plaats in de staat Californië
San Carlos (Texas), een plaats in de staat Texas
San Carlos Park, een plaats in de staat Florida
San Carlos (reservaat), een indianenreservaat

Zie ook
San Carlos City (doorverwijspagina)
San Carlo (doorverwijspagina)